

Patronyme 
(ou MacGrath)
 Amy McGrath (née en 1975), femme politique américaine
  (né en 1975), joueur de cricket anglais
  (né en 1951), acteur canadien
 Derek McGrath (né en 1960), joueur de rugby à  irlandais
 Douglas McGrath (1958-2022), acteur, scénariste et réalisateur américain 
 Felix McGrath (1963-), skieur alpin américain
 Frank McGrath (1903-1967), acteur américain
 Glenn McGrath (né en 1970), joueur de cricket australien
 Jack McGrath (1919-1955), pilote automobile américain
 Jack McGrath (né en 1989), joueur de rugby à  irlandais
 James Howard McGrath (1903-1966), homme politique américain
 Joseph McGrath (né en 1928), réalisateur, scénariste et producteur britannique
Katie McGrath (née en 1983), actrice et mannequin irlandaise
 Kyle McGrath (né en 1992), joueur américain de baseball
 Leueen MacGrath (1914-1992), actrice et dramaturge anglaise
 Meredith McGrath (née en 1971), joueuse de tennis américaine
 Patrick McGrath (né en 1950), écrivain anglo-américain
 Paul McGrath (1904-1978), acteur américain
 Paul McGrath (né en 1959), footballeur irlandais
 Robbie McGrath (né en 1951), joueur de rugby à  irlandais
 Vivian McGrath (1916-1978), joueur de tennis australien

Toponyme 
 MacGrath, localité d'Alaska dans la Région de recensement de Yukon-Koyukuk
 McGrath, localité du  Minnesota

Homonymie de patronyme